Ранчо Абахо има више значења:

 Ранчо Абахо (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Абахо (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику